Benedito Luís Rodrigues de Abreu (Capivari, 27 de setembro de 1897 — Bauru, 24 de novembro de 1927) foi um poeta brasileiro.

Biografia 
Nascido numa fazenda no municício de Capivari, Rodrigues de Abreu estudou no colégio dos padres salesianos em Lorena, os quais mais tarde julgando hever nele vocação sacerdotal o fizeram entrar para o seminário de Cachoeira do Campo, em Minas Gerais. Acometido, porém, de grave doença nervosa no segundo ano do curso, abandonou o seminário e voltou para São Paulo.

Continuou os estudos em Lavrinhas, mas interrompeu-os novamente - e definitivamente - no quarto ano ginasial. Foi por algum tempo professor na capital paulista, voltando mais tarde a Capivari, onde exerceu o cargo de guarda-livros na Caixa de Crédito Agricola. Em 1923 partiu para Bauru, onde conseguiu o emprego de escrevente num cartório.

No ano seguinte, declarada a tuberculose que desde 1919 se pronunciara, seguiu ele para Campos do Jordão, mas nem lá nem em São José dos Campos logrou melhoras estáveis, vindo a falecer em Bauru. "Com ele", escreveu Odilo Costa Filho, "expira o Simbolismo no Brasil, e expira com beleza, dor e beleza".

Obra poética publicada
 Noturnos (1919)
 A Sala dos Passos Perdidos (1924)
 Casa Destelhada (1927)

Poetas do estado de São Paulo
Naturais de Capivari
Poetas simbolistas do Brasil